AFX peut renvoyer à :
 Aphex Twin, un compositeur britannique ;
 AFX News, une filiale d'Agence France-Presse ;
 After Effects, un logiciel de la suite Adobe ;
 Application Framework eXtensions, l'ancien nom de la Microsoft Foundation Class Library.
 Afrix (AFX), futur projet de monnaie unique, prévue pour les pays membres de la Cemac.